Palestrina (Italië) (in het Latijn: Praeneste), een stad in Italië
 Palestrina (opera), van Hans Pfitzner
 Suburbicair bisdom Palestrina

Personen:
 Giovanni Pierluigi da Palestrina, een Italiaanse componist